Capsus bezeichnet
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Capsus,
 eine untergegangene Stadt in Nordafrika, siehe Capsus (Stadt),
 eine Gattung der Weichwanzen, siehe Capsus (Gattung)